Der Atkinson Prize in Psychological and Cognitive Sciences ist eine Auszeichnung der National Academy of Sciences für besondere Fortschritte auf den Gebieten der Psychologie und Kognitionswissenschaft. Sie wurde erstmals 2014 vergeben (noch unter dem Namen NAS Prize in Psychological and Cognitive Sciences) und soll alle zwei Jahre ausgelobt werden.

Der Preis wurde von Richard C. Atkinson gestiftet, das Preisgeld beträgt 200.000 US-Dollar.

Preisträger 
 2014
 Elizabeth S. Spelke: For her groundbreaking studies of infant perception, infant representations of number, and infant knowledge of the physical and social world, as well as studies of continuity and discontinuity in ontogeny.
 James L. McClelland: For seminal contributions to the empirical investigation and theoretical characterization of human perception, learning, memory, language and other basic mental processes through detailed, precise connectionist neural-network modeling.
 2016
 John R. Anderson: For foundational contributions to systematic theory and optimality analysis in cognitive and psychological science and for developing effective, theory-based cognitive tutors for education.
 Carol S. Dweck: For her groundbreaking work documenting that the implicit theories people hold about human abilities and traits have profound consequences for their perseverance, resilience, and achievement.
 2018
 Barbara Dosher: For her groundbreaking experimental and theoretical work using elegant computational models and novel psychophysical techniques to reveal the nature of processes controlling human memory, search, perceptual attention, and perceptual learning.
 Richard M. Shiffrin: For his pioneering contributions to the empirical and theoretical investigation of short- and long-term memory, controlled and automatic attention, the co-evolution of general knowledge and event memory, and the field of cognitive science.
 2020
 Richard N. Aslin: For his groundbreaking innovations and seminal contributions to the field of infancy, from visual and perceptual development to early language acquisition and, most recently, to brain imaging in infants; and also for his outstanding advocacy and support for women in science.
 Susan Elizabeth Carey: For her discoveries of the mechanisms by which core cognition undergoes conceptual change in childhood and over history, thereby revolutionizing our understanding of how humans construct an understanding of objects, number, living kinds, and the physical world.
 2022
 Mahzarin Rustum Banaji: For her pioneering work in establishing and quantifying the role that unconscious processes play in governing human social actions and judgments of others.
 Dan Jurafsky: For his groundbreaking contributions to computational linguistics and the sociology of language with significant applications to machine learning, artificial intelligence, and social justice.

Weblinks 
 National Academy of Sciences Prize in Psychological and Cognitive Sciences bei der National Academy of Sciences (nasonline.org)

Auszeichnung der National Academy of Sciences
Psychologiepreis
Kognitionswissenschaft
Erstverleihung 2014